Памятник детям Керчи — жертвам войны — памятник в Керчи детям, ставшим жертвой Великой Отечественной войны.

Монумент находится в самом центре города на площади имени Ленина в сквере Мира (рядом с парком Славы, где зажжён Вечный огонь) и был открыт 30 декабря 2003 года. Его авторы — главный архитектор Керчи А. А. Сальников и скульптор Г. Я. Хусид.

Памятник является данью уважения и памятью детям, на долю которых выпало тяжелое время войны. Его открытие было приурочено к очередной годовщине, когда отмечали героизм и мужество участников Керченско-Феодосийской десантной операции зимой 1941/1942 годов. Бронзовая скульптурная композиция, находящаяся на круглом постаменте из красного гранита, представляет собой фигуру скорбящей матери с прижимающимся к ней мальчиком, олицетворяя детей и их матерей чьи жизни были трагическими военными событиями.

Ежегодно рядом с памятником проводятся разнообразные военно-патриотические акции, целью которых является приобщение людей к истории своей страны.

Примечания

Ссылки 
 Памятник детям Керчи — жертвам Великой Отечественной войны 
 Памятник детям Керчи 
 НЕОБЫЧНЫЕ ПАМЯТНИКИ (ДЕТЯМ ВОЙНЫ) 
 Памятники, посвященные Великой Отечественной в Керчи 

Памятники Керчи
Памятники детям
2003 год в Крыму
Памятники Великой Отечественной войны в Крыму
Здания и сооружения, построенные в 2003 году
Скульптуры 2003 года